Franciaország
Saint-Lary, település Ariège megyében
Saint-Lary, település Gers megyében